Coniothyrina är ett släkte av svampar. Coniothyrina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniothyrina